Prokom steht für:

 Prokom Investments, ein polnisches Beteiligungsunternehmen
 Prokom Software, ein ehemaliges polnisches IT-Unternehmen
 Prokom Trefl Sopot, ein polnischer Basketballverein

 IDEA Prokom Open, ein ehemaliges ATP/WTA-Tennisturnier

Siehe auch: 

 Prokon